Amerikai Egyesült Államok
Plymouth (Connecticut)
Plymouth (Észak-Karolina)
Plymouth (Florida)
Plymouth (Illinois)
Plymouth (Indiana)
Plymouth megye (Iowa)
Plymouth (Iowa)
Plymouth (Kalifornia)
Plymouth (Kansas)
Plymouth (Maine)
Plymouth (Massachusetts)
Plymouth megye (Massachusetts)
Plymouth (Michigan)
Plymouth (Minnesota)
Plymouth (Mississippi)
Plymouth (Missouri)
Plymouth (Nebraska)
Plymouth (New Hampshire)
Plymouth (New York)
Plymouth (Nyugat-Virginia)
Plymouth (Ohio)
Plymouth (Pennsylvania)
Plymouth (Utah)
Plymouth (Vermont)
Plymouth (Washington)
Plymouth (Juneau megye, Wisconsin)
Plymouth (Rock megye, Wisconsin)
Plymouth (kisváros, Wisconsin)
Plymouth (nagyváros, Wisconsin)
 Egyesült Királyság
 Plymouth – város az Egyesült Királyságban

Egyéb
 Plymouth Colony 
 Plymouth Rock (szikla) 
 Plymouth (Montserrat) – Montserrat sziget fővárosa